Нижче наведено список населених пунктів повіту Бакеу, Румунія.

Бакеу